

Personnalités 

 François Moutin (né en 1961), contrebassiste de jazz ;
 Jacques Moutin (1920-1987), photographe, directeur artistique ;
 Louis Moutin (né en 1961), batteur de jazz.